Rádio Tupanci é uma estação de rádio brasileira sediada em Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul. Opera no dial AM na frequência 1250 kHz. A emissora faz parte das Emissoras Riograndenses Ltda. A outra emissora do grupo é a Rádio São Lourenço, localizada na cidade de São Lourenço do Sul. A emissora de Pelotas atinge todos os municípios da Zona Sul do Estado. Sua programação reúne, música-notícia e esporte. A emissora foi fundada em 7 de setembro de 1958. Atualmente a rádio é administrada pelo jornalista Jorge Malhão. Em breve, a emissora irá migrar para o FM, na frequência 96.7 MHz.

Programa Conversa de Arquibancada

Debate Esportivo 
De segunda a sexta-feira das 13:00 as 14:00

Programa Cardápio da Bola

Debate Esportivo 
De segunda a sexta-feira das 20:00 às 21:00

Apresentação - Telmo Freitas 

UFRGS - Indústria Cultural no Interior do Estado (DOC)

Ligações externas 
 

Tupanci
Estações de rádio fundadas em 1958